Giacomo puede hacer referencia a:

Personas 
 Giacomo Carissimi (1605-1674), compositor italiano de los comienzos del Barroco.
 Giacomo Casanova (1725-1798), también conocido como Giacomo Girolamo Casanova, libertino, diplomático, bibliotecario, agente secreto, escritor, y aventurero italiano.
 Giacomo Leopardi  (1798-1837), también conocido como Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi, ensayista, filósofo, filólogo, y poeta italiano.
 Giacomo Matteotti (1885-1924), político socialista italiano.
 Giacomo Puccini (1858-1924), también conocido como Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini, compositor italiano de ópera.